Název Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo Ludowe) nese a neslo více politických subjektů: 

 Současné politické subjekty
 Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo Ludowe), parlamentní středová křesťansko demokratická strana v Polsku založená v roce 1990
 Polská lidová strana „Piast” (Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, v současnosti Stronnictwo „Piast”), neparlamentní pravicová politická strana v Polsku vzniklá roku 2006

 Bývalé politické subjekty
 Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo Ludowe), agrární politická strana v Haliči existující v letech 1895-1913
 Polská lidová strana – Sjednocení nezávislých lidovců (Polskie Stronnictwo Ludowe – Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców), agrární politická strana v Haliči existující v letech 1912-1914
 Polská lidová strana „Piast” (Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”), agrární politická strana v Haliči a meziválečném Polsku existující v letech 1913-1931
 Polská lidová strana levice (Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica), levicově agrární politická strana v Haliči a meziválečném Polsku existující v letech 1913-1924
 Polská lidová strana „Wyzwolenie” (Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”), levicově agrární politická strana existující v letech 1915-1931
 Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo Ludowe), politická strana polské menšiny v Československu existující v letech 1922-1937
 Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo Ludowe, tzv. mikołajczykowská PSL), politická strana v Polsku existující v letech 1945-1949
 Polská lidová strana „Odrodzenie” (Polskie Stronnictwo Ludowe „Odrodzenie”), politická strana v Polsku existující v letech 1989-1990
 Polská lidová strana (Polskie Stronnictwo Ludowe, tzv. wilanówská PSL), politická strana v Polsku existující v letech 1989-1990
 Polská lidová strana „Solidarność” (Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”, později Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie), politická strana v Polsku existující v letech 1991-1997
 Polská lidová strana – Porozumienie Ludowe (Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe), politická strana v Polsku existující v letech 1992-1999

 podobné názvy
 Lidová strana (Stronnictwo ludowe), politická strana v Polsku existující v letech 1931-1949